

Sigle 
 Before the Battle of Yavin – "prima della battaglia di Yavin", marcatore temporale per le date utilizzato nell'universo fantastico di Guerre stellari

Codici 
 BBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bambari (Repubblica Centrafricana)
 bby – codice ISO 639-3 della lingua befang